Ахме́д За́ки Абу́ Ша́ди (; 1892—1955) — египетский поэт, писатель, филолог и переводчик, с 1946 года проживавший в США.

Биография 
Родился в Каире 9 февраля 1892 года. Получив начальное и среднее образование в Египте, затем на протяжении 10 лет учился в Лондонском университете (1912—1922) по специальности врач-бактериолог. Всерьёз там увлёкся литературой и пчеловодством. В 1936 году основал в Каире литературный кружок «Аполло» и одноимённый журнал, вокруг которого группировались представители различных течений египетской поэзии. Со дня образования (1938) работал в Александрийском университете профессором бактериологии. С 1939 года в Александрии издавал журнал «Адаби».

В апреле 1946 года эмигрировал в США. В Нью-Йорке редактировал газеты и журналы арабской диаспоры, был профессором арабской литературы в Азиатском институте Нью-Йоркского университета, сотрудничал в качестве литературного редактора в радиовещательной компании «Голос Америки».

Скоропостижно скончался в Вашингтоне 12 апреля 1955 года.

Творческая деятельность 
Писал лирические касыды и поэмы (изданы в 17 диванах), повести и драмы в стихах, исторические повести. Занимался исследованиями по арабской поэтике, автор литературно-критических статей. Переводил произведения западноевропейских и восточных поэтов, в том числе газели Хафиза Ширази и рубайат Омара Хайяма, трагедии У. Шекспира.

Диваны (сборники стихов и поэм) 
 «Росы на заре» (, 1910)
 «Стон и звон» (, 1925)
 «Родина фараонов» (, 1926)
 «Лучи и тени» (, 1931)
 «Видения весны» (, 1933)
 «Фонтан» (, 1934)
 «С небес» (, 1949, Нью-Йорк)

Исторические поэмы 
 «Наваринское сражение» (, 1924)
 «Маха» (, 1926)
 «Зенобия, царица Пальмиры» (, 1927)

Исторические повести 
 «Ибн Зейдун в заключении» («Ибн Зейдун фи сиджнихи», 1925)
 «Кончина Имру-ль-Кайса» («Ихтидар Имру-ль-Кайс», 1925)

Либретто 
 «Богини: символическая опера в 3 актах» (, 1927)

Примечания

Ссылки 
 Биография и список сочинений 

Поэты XX века
Писатели XX века
Поэты Египта
Писатели Египта
Журналисты Египта
Переводчики Египта
Филологи Египта
Иммигрировавшие в США из Египта
Выпускники Лондонского университета
Поэты-эмигранты